Clifford puede referirse a:

Lugares 
 Clifford (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Traill, estado estadounidense de Dakota del Norte.
 Clifford (Devon), Inglaterra
 Clifford (Herefordshire), Inglaterra
 Clifford (Indiana), pueblo en el condado de Bartholomew, estado estadounidense de Indiana.
 Clifford (Míchigan), localidad del estado estadounidense de Míchigan.
 Clifford (Yorkshire del Oeste), Inglaterra
 Municipio de Clifford (condado de Butler, Kansas).
 Municipio de Clifford (condado de Susquehanna, Pensilvania).

Personalidades 
Charles Clifford (c. 1820-1863), fotógrafo británico.
Eduardo Clifford Spencer, fotógrafo norteamericano radicado en Chile desde 1870. 
William Kingdon Clifford (1845-1879), matemático inglés.
Harold Trevor Clifford (1927), botánico, briólogo, paleontólogo, taxónomo, y explorador australiano.
Michael Gordon Clifford (1995),guitarrista de la banda de punk-rock australiana 5 Seconds of Summer.

Personajes de ficción 
Clifford, el gran perro rojo, personaje literario y televisivo.